Termin WBPD ima više značenja.

 UDP-2-acetamido-3-amino-2,3-didezoksi-glukuronat N-acetiltransferaza, enzim
 Policijski departman Vesthampton Biča ()